

Голлістер — місто, штат Каліфорнія
 Голлістер — місто, штат Айдахо
 Голлістер — місто, штат Міссурі
 Голлістер — місто, штат Оклахома
 Голлістер — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Антарктида 
 Голлістер — вершина (4729 м) у масиві Вінсон (гори Елсворт)